Amable Henri Delaage (1745-1797), général français de la Révolution française.
 Henri-Pierre Delaage (1766-1840), général français de la Révolution française et de l'Empire. 
 Henri Delaage (1825-1882), écrivain et journaliste français, versé dans l'occultisme. 

 Florence Delaage, pianiste française.